Рика Зарай (также Зараи, , урождённая Ривка Гозман; 19 февраля 1938, Иерусалим, Палестина (ныне Израиль) — 23 декабря 2020) — израильская и французская певица.

Биография 
Отец певицы был родом из Одессы, а мать из Воложина. Окончила Иерусалимскую академию музыки и танца по классу фортепиано. Выступать певицей начала во время службы в израильской армии, создав там музыкальную группу и сочинив собственный мюзикл. Была замужем за композитором Йохананом Зараи (ивр., 1929—2016), который был аранжировщиком и руководителем сопровождающего Рику Зарай оркестра.

В 1969 году стала известна на Западе главным образом благодаря песням «Casatchok» и «Alors je chante», а также французской версии песни «Vivo cantando» (англ.). Переехала во Францию, чтоб сделать успешную карьеру в Европе, где исполняла французские эстрадные песни, а также израильские классические хиты такие, как «Хава нагила», «Золотой Иерусалим» и другие.

Репертуар был составлен из песен на французском, иврите, английском, итальянском, испанском и немецком языках.

В 2006 году опубликовала биографию под названием «Всегда есть повод для надежды» ().

Жила в Париже, но периодически и в Израиле. Согласно сообщению израильской газеты «Едиот Ахронот», в 2008 году перенесла инсульт, который парализовал левую сторону тела. Скончалась в Париже в 2020 году на 83-м году жизни.

Дискография

Студийные альбомы 

 chante Israël (1962)
 Rika Zaraï (1964)
 Un beau jour je partirai (1967)
 Alors je chante (1969)
 Moi le dimanche (1971)
 Un refrain (1973)
 Chansons d’Israël (1973)
 Ma poupée de France (1975)
 Dad li di (1979)
 Chante l’ami (1982)
 L’espoir (1983)
 sans rancune et sans regret (1985)
 Story (1988)
 Hava (2000)
 Quand les hommes (2007)

Концертные альбомы 
 Olympia 1970 (1970)
 Les beaux jours / Olympia 72 (1972)
 La tournée des idoles — Vol.2 (2007)

Синглы 

 Hava naguila, 1960
 L’olivier, 1960
 Comme au premier jour, 1960
 Exodus, 1961
 Roméo, 1961
 Tournez manèges, 1963
 Elle était si jolie, 1963  (кавер-версия французской песни, звучавшей на Евровидении 1963)
 Et pourtant, 1964
 Michaël, 1964
 Le temps, 1964
 Le temps des vacances, 1965
 Quand je faisais mon service militaire, 1965
 Prague, 1966
 Un beau jour je partirai, 1967
 Casatschock, 1969
 Alors je chante, 1969  (французская версия израильской песни, звучавшей на конкурсе Евровидение 69)
 21 rue des amours, 1969
 Balapapa, 1970
 Tante Agathe, 1970
 Moi le dimanche, 1971
 Les jolies cartes postales, 1971
 Les beaux jours, 1972
 Les mariés de l'été, 1973
 C’est ça la France, 1973
 Ma poupée de France, 1975
 Sans chemise, sans pantalon, 1975
 Super skate, 1978
 Abanibi, 1978  (французская версия израильской песни, победившей на конкурсе Евровидение 78)
 Alléluia, 1979  (французская версия израильской песни, победившей на конкурсе Евровидение 79)
 Ami, 1980
 Hochana, 1985
 Sans rancune et sans regret, 1985
 La bonne santé, 1989
 Oriental hava, 2000
 Le temps des fleurs, 2000
 Chanson pour l’auvergnat, 2008

Сборники 

 Ses 16 plus grands succès (1965) / переиздание 1967
 Chante Israël (1965) / переиздание 1967
 Ses 16 plus grands succès-Vol.2 (1965) / переиздание 1967
 Impact Volume 1 (1973)
 Ses 16 plus grands succès-Vol.3 (1973)
 Succès (1973)
 Collection or-Vol.1 (1973)
 Collection or-Vol.2 (1973) / переиздание 1978
 Le disque d’or (1974)
 Tante Agathe (1974)
 Les plus grands succès de Rika Zaraï (1974)
 Impact Volume 2 (1974)
 Coffret Impact Rika Zaraï et Enrico Macias (1974)
 Impact album 2 disques (1975)
 Reimpréssion (1977)
 Collection or-Chante Israël (1978)
 Ses plus grands succès (1989)
 30 ans d’amour (1991)
 Les années bel air (2002)
 Les plus grands succès (2002)
 Le meilleur de Rika Zaraï (2003)

Литература 
 Rika Zaraï a cœur ouvert, Rijois, 1978
 Ma médecine naturelle, Michel Lafon, 1985
 47 recettes de plantes, Mangina, 1986
 Soins et beauté par l’argile et les plantes, Mangina, 1987
 Mes secrets naturels pour guérir et réussir, J-C Lattès, 1988
 La beauté naturelle, Mangina, 1989
 Mes recettes saines et gourmandes, Taillandier, 1989
 Ces émotions qui guérissent, Michel Lafon, 1995
 Le Code secret de votre personnalité, Michel Lafon, 1996
 L’espérance a toujours raison (mémoires), Michel Lafon, 2006

Примечания

Ссылки 
 Рика Зарай на сайте IMDB
 Официальный сайт
 Неофициальный сайт
 Рика Зарай в архиве Télévision suisse romande

Выпускники Иерусалимской академии музыки и танца‎